Никита Васильевич Филатов (25 мая 1990, Москва, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий.

Карьера 
Филатов родился в Москве, где и начал заниматься хоккеем в школе ЦСКА. В сезоне-2007/08 в составе дубля армейцев провел 34 матча и набрал 70 (38+32) очков.

Филатов был задрафтован в 2008 году под 6-м номером. В первом сезоне он играл в основном за фарм-клуб «Блю Джекетс» — «Сиракьюз». Но и в НХЛ Никите удалось себя проявить. Первую шайбу он забросил 18 октября во встрече против «Нэшвилла» (5:3). 10 января 2009 года в матче против «Миннесоты Уайлд» отметился своим первым хет-триком в НХЛ.

В октябре 2009 вернулся в ЦСКА, хотя по-прежнему принадлежит «Коламбусу». Сезон 2010/11 начал в «Коламбусе», однако позже был отправлен в фарм-клуб. В ходе драфта 2011 года, «Коламбус» обменял Филатова в «Оттаву Сенаторз». 12 декабря 2011 года было объявлено о возвращении Филатова в ЦСКА, на правах аренды.

В середине марта 2012 года был отчислен из фарм-клуба ЦСКА «Красной Армии».
С 2012 по 2014 год играл в составе клуба «Салават Юлаев». С уфимским клубом в сезоне 2013/2014 завоевал серебряные медали чемпионата России и бронзовые медали чемпионата КХЛ.

14 мая 2014 года Нападающий Никита Филатов принял квалификационное предложение «Салавата Юлаева», рассчитанное на два года. Этим же днем был совершен обмен в «Югру» на Игоря Скороходова.

20 октября 2014 года Филатов перешёл в «Торпедо» в результате обмена — «Югра» получила право выбора в первом раунде драфта КХЛ 2015 года.

15 мая 2015 года перешёл в «Адмирал» (Владивосток) в обмен на вратаря Илью Проскурякова. 11 сентября 2015 года перешёл в «Динамо»(Москва) в обмен на денежную компенсацию.

31 мая 2016 года перешёл в Ладу (Тольятти), заключив 2-летний контракт.

16 ноября 2018 года вернулся (в результате обмена) из московского ХК «Спартак» в уфимский «Салават Юлаев», однако вскоре был выставлен на драфт отказов.

18 июня 2020 года стало известно, что хоккеист завершил свою игровую карьеру.

Статистика

Клубная карьера 

Чехия 2008

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»